Beatriz de Portugal, Condessa de Alburquerque (1347 – 1381), filha do rei Pedro I de Portugal e de Inês de Castro;
 Beatriz de Portugal (1373–1410) — filha do rei Fernando I de Portugal e de Leonor Teles de Menezes; rainha consorte de Castela (1383–1390) pelo casamento com João I; proclamada rainha de Portugal em 1373 por sua mãe
 Beatriz, Condessa de Arundel (1386–1447) —  filha natural de João I de Portugal e de Inês Pires
 Beatriz de Portugal, Duquesa de Viseu (1430–1506) — filha do infante João de Portugal e de Isabel de Bragança, neta de João I de Portugal, casada com o primo Duque de Viseu Fernando
 Beatriz de Portugal, Duquesa de Saboia (1504–1538) — filha do rei Manuel I de Portugal e de Maria de Aragão, casada com o duque da Sabóia Carlos III

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história